Йенский астрофизический институт и университетская обсерватория — астрономическая обсерватория, основанная около 1820 года в Йене, Тюрингия, Германия при Йенском университете имени Фридриха Шиллера.

Руководители обсерватории 
 Karl Dietrich von Münchow - первый директор обсерватории
 1877 - 1889 - Аббе, Эрнст
 1929 - 1933 - :de:Heinrich Vogt (Astronom)
 1933 - 1945 - :de:Heinrich Friedrich Siedentopf

История обсерватории 
В создании обсерватории принимали участие Карл Август Саксен-Веймар-Эйзенахский и Гёте. Обсерватория изначально базировалась в доме Шиллера. В 1889 году на соседнем участке земли было построено новое здание обсерватории. С 1962 года существует лесная обсерватория в Гросшвабхаузен в которой установлен 90-см рефлектор. Сейчас обсерватория является, как образовательным, так и исследовательским учреждением.

Инструменты обсерватории 
 90-см рефлектор (D = 600/900 мм, F = 1800/13500 мм) (может использоваться как 60-см камера Шмидта со светосилой 1:3)
 25-см Кассегрен (D = 250 мм, F = 2250 мм)
 20-см рефрактор Цейсс (D = 200 мм, F = 3000 мм)

Отделы обсерватории

Направления исследований 
 Формирование звезд и планет
 Нейтронные звезды
 Радионаблюдения

Основные достижения 
 В 2010-м году по результатам наблюдений на Йенской университетской обсерватории при помощи непрямого метода поиска TTV (transit timing variation — вариация времени транзита) экзопланет была построена модель, при которой в системе была открыта вторая экзопланета (условно названная WASP-3c). Её масса должна равняться примерно пятнадцати земным, а орбитальный период в два раза больше, чем у WASP-3b (3,75 дня).

Известные сотрудники 
 Аббе, Эрнст
 Хофмейстер, Куно

Адрес обсерватории  
  - старая университетская обсерватория и общественная обсерватория (:de:Volkssternwarte Urania Jena)
  - это лесная обсерватория в поселении Гросшвабхаузен (высота над уровнем моря 370 м)

Интересные факты 
 Рядом расположены 2 купола - один принадлежит университетской обсерватории, а второй общественной обсерватории.

Примечания

Ссылки 
 Карта на wikimapia.org с указанием объектов на территории обсерватории

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Universitäts-Sternwarte Jena»

Наблюдения комет и спутников планет после 1870 года:
 Архивы наблюдений, MPC

См. также 
 Йенский университет имени Фридриха Шиллера
 :de:Volkssternwarte Urania Jena - не путать с этой обсерваторией!
 Список астрономических инструментов

Астрономические обсерватории по алфавиту
Йенский университет
Астрономические обсерватории Германии
Появились в 1820 году
Здания и сооружения Йены